Lasse Søgaard (født 23. april 1977 i Holstebro) er en dansk cykelrytter. Han startede med at cykle i slutningen af 90érne og har opnået flere sejre i danske landevejsløb. Efter flere sæsoner i Holstebro CC og et enkelt år hos Herning CK, fik han kontakt med det nyetablerede cykelteam i Aalborg – Cycling Nord i 2007. Her kørte han en sæson som kaptajn, men problemer med sygdom gjorde at han måtte skrue ambitionsniveauet ned, og har siden da kørt i fortrinsvis C-klassen, men også enkelte løb i B-klassen. Lasse har deltaget ved Elite DM på såvel landevej som cyklecross og med en 21. plads som bedste resultat.

Hidtil største resultat ved et licens landevejsløb var 2.pladsen i Sorø i 2006 i B-klassen. Men også pointgivende placering i det kombinerede A/B Criterium i Hvidovre året forinden var en stor præstation i konkurrence med flere danske teamryttere. Han har også vundet den midtjyske cykelcup - MIDTVEST Cup samlet i 2006 foran flere A-ryttere.

Lasse Søgaard har siden 2008 også kørt cyklecross . Hvilket han kørte i 2 sæsoner, men en balance sygdom - Morbus meniere sætte bl.a. en stopper for denne sport.

Han stoppede som licensrytter i 2013.

Mandlige cykelryttere fra Danmark
Personer fra Holstebro